

Luoghi 
 Taurisano, comune italiano della Puglia
Strada statale 474 di Taurisano, ora strada provinciale 374 di Taurisano (SP 374)[3], è una strada provinciale italiana il cui percorso si snoda nel Salento il cui inizio è dall'omonimo comune

Persone 
 Francesco Taurisano,  magistrato italiano.
 Arnaldo Taurisano,  allenatore di pallacanestro italiano